Venezuela:
 Tinaco (rijeka)
 Tinaco (grad)